Mutsu (provincie), een voormalige provincie in Japan
Mutsu (stad), een stad in Japan
Mutsu (appel), een appelsoort, vernoemd naar de provincie
Mutsu (onderzoeksschip), een Japans onderzoeksschip
Mutsu (schip, 1921), een Japans slagschip, vernoemd naar de provincie
Mutsu (speelgoed), Japans speelgoed
Bocht van Mutsu
Mutsu (Estland), een plaats in Estland